Sainte-Catherine kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Sainte-Catherine, Pas-de-Calais, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Sainte-Catherine, Puy-de-Dôme, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Sainte-Catherine, Rhône, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Sainte-Catherine-de-Fierbois, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire,

Kanada 

 Sainte-Catherine (kommun), Québec, Montérégie, 

Robotskapade Kanadaförgreningar